River View steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 River View (Alabama)
 River View (Pennsylvania)
 River View (Rhode Island)
 River View (Tennessee)

weitere Orte:
 River View (Südafrika)

Siehe auch:
 River View Park
 Riverview